Júlio Cernadas Pereira (1929-2007) – portugalski piłkarz i trener piłkarski
 Juliano Roberto Antonello (ur. 1979) – brazylijski piłkarz
 Juca – rzeka w Rosji